

Geografia

Germania 
 Bargen – ex comune ora quartiere di Engen, città nel distretto di Friburgo (Baden-Württemberg)
 Helmstadt-Bargen – comune nel distretto di Karlsruhe (Baden-Württemberg)
 Rehm-Flehde-Bargen – comune nel circondario del Dithmarschen (Schleswig-Holstein)

Polonia 
 Bargen – antico nome tedesco di Barkowo, frazione del comune di Żmigród nel distretto di Trzebnica (Bassa Slesia)

Svizzera 
 Bargen – comune nella regione del Seeland (Canton Berna)
 Bargen – comune (Canton Sciaffusa)

Persone 
 Daniel von Bargen (1950-2015) – attore statunitense